Altenmarkt kan syfta på följande platser:

 Altenmarkt an der Alz – en kommun i Landkreis Traunstein, Tyskland
Altenmarkt im Pongau – en köpingskommun i förbundslandet Salzburg i Österrike
Altenmarkt bei Sankt Gallen – en kommun i Steiermark i Österrike
Altenmarkt an der Triesting – en kommun i Niederösterreich i Österrike